A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a triatlon női versenyszámát augusztus 4-én rendezték. A verseny 1500 méter úszásból, 40 km kerékpározásból és 10 km futásból állt. Az aranyérmet a svájci Nicola Spirig nyerte. A Magyarországot képviselő Kovács Zsófia az 51. helyen végzett.

Végeredmény
A rövidítések jelentése a következő:
 LAP: a kerékpározás során az első helyen álló versenyző lekörözte
 DNF: nem ért célba

Források 

Triatlon a 2012. évi nyári olimpiai játékokon